Hopkinton pode referir-se a:

Localidades 

 Hopkinton (Iowa)
 Hopkinton (Massachusetts)
 Hopkinton (Nova Hampshire)
 Hopkinton (Nova Iorque)
 Hopkinton (Rhode Island)

Desambiguação